Komelinowce, trzykrotkowce (Commelinales Dumort.) – rząd roślin zielnych należący do jednoliściennych. Wyróżnia się w jego obrębie 5 rodzin, 68 rodzajów i 812 gatunków. Występują głównie w międzyzwrotnikowej. Zaliczane tu rośliny wyodrębniły się ok. 110 milionów lat temu. Rośliny tu zaliczane mają kwiaty zebrane w kwiatostan typu wiecha lub wierzchotka. Kwiaty są zwykle grzbieciste, o jednej lub kilku osiach symetrii. Część pręcików wykształcona jako płonne prątniczki. Nie tworzą mykoryzy.

Systematyka 
Pozycja systematyczna rzędu w kladogramie jednoliściennych według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Podział na rodziny według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016) 

 Pozycja systematyczna i podział w systemie Reveala (1994-1999)
Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa jednoliścienne (Liliopsida Brongn.), podklasa komelinowe (Commelinidae Takht.), nadrząd Commelinanae Takht., rząd komelinowce (Commelinales Dumort.). Rząd jest taksonem monotypowym – w podrzędzie Commelinaceae R. Br. wyróżniona została tylko jedna rodzina – komelinowate Commelinaceae R. Br.

Pozycja systematyczna i podział według systemu Reveala (2007)
W nowszej wersji systemu Reveal wyróżnił w rzędzie komelinowców takie same rodziny jak APW. Poza tym zmienił w nowym systemie klasyfikację wyższych jednostek systematycznych. Rząd znalazł się w nadrzędzie Commelinanae Takht., podklasie Commelinidae Takht. i klasie okrytonasiennych (Magnoliopsida Brongn.).

Przypisy 

Komelinowce